Evenaar, de breedtecirkel op het aardoppervlak halverwege tussen de polen
 Evenaar (musical), een Nederlandse musical
 Evenaar (televisiezender), een Vlaamse toeristische televisiezender die uitzend op het kanaal van Eclips TV
 Evenaar (tuigage), een mechanisme om de krachten te balanceren waarmee een trekdier trekt